

События 
 Вавилония, Египет, Лидия, Спарта и Самос образуют союз против Кира Персидского.
 Покорение персидским царём Киром II Армении и Каппадокии
 Битва при Птерии
 Анаксимандр пишет трактат «О природе», первое научное произведение, написанное прозой.

Китай 
 26-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Вэйские сановники Нин Си и Сунь Линь-фу поссорились. Шан-гун послал Нин Си напасть на Сунь Линь-фу, тот бежал в Цзинь и стал добиваться возвращения в Вэй Сянь-гуна. Сунь Линь-фу прибыл в цзиньский город Ци и произвёл возмущение.
 Циский Цзин-гун прибыл в Цзинь, прося вернуть приехавшему с ним вэйскому Сянь-гуну власть.
 чжэнский Цзянь-гун прибыл в Цзинь и просил вернуть власть вэйскому князю.
 чжэнский князь пожаловал сановнику Цзы Чаню шесть поселений, но тот принял лишь три.
 Летом цзиньский посол Сюнь У прибыл в Лу звать лусцев на войну против Вэй, чтобы наказать их за действия Сунь Линь-фу.
 Летом в Чань-юань (местность в Вэй) провели съезд луский князь и послы Цзинь и Цао, после чего двинулись на Вэй.
 Осенью сунский гун казнил своего наследника Цо.
 Цзиньский князь при поддержке Ци задержал приехавшего к нему на встречу князя Вэй Шан-гуна (согласно гл.14, и казнил его) и Нин Си и вновь возвёл на престол Сянь-гуна (вторичная эра правления 546—544). В «Чуньцю» же сообщается, что Нин Си ранее (во 2 луне, в день синь-мао) убил Шан-гуна (Пяо), во 2 луне, в день цзя-у вэйский князь Хань (Сянь-гун) вернул власть в Вэй, а осенью Нин Си был схвачен цзиньцами.
 В 8 луне, в день жэнь-у, сюйский нань Нин (Лин-гун) умер в Чу, зимой его похоронили.
 Конфликт в Цзинь с участием Син-хоу (сына У-чэня) и Юн-цзы, которые спорили из-за границ полей. Судья Шу-юй (Яншэ Фу) вынес неправое решение, получив дочь Юн-цзы в жёны. Син-хоу в гневе убил в суде Шу-юя и Юн-цзы и бежал. По совету Шу-сяна тела Шу-юя и Юн-цзы как преступников были выставлены на базарной площади (эпизод 188 «Го юй»).
 Зимой чуский ван возглавил войска Чу, князей Чэнь и Цай в нападении на Чжэн.

Скончались 
 547? (546) — Смерть Фалеса Милетского (625—547), одного из Семи мудрецов, натурфилософа.
 547? (ок. 540) — Смерть Анаксимандра Милетского (610—547), сына Праксиада, философа.

См. также

Примечания